«Плач Ярославни» — фрагмент «Слова о полку Ігоревім»
 Плач Ярославни — поетичний переклад уривка з «Слова о полку Ігоревім», що його зробив Шевченко

Примітки

Див. також 
 Єфросинія Ярославна